M10-es autópálya, Budapestet kötné össze Esztergommal
 Messier 10,  gömbhalmaz a Kígyótartó csillagképben
Haditechnika
 M10 Wolverine, második világháborús amerikai páncélvadász
 M10 (rakétavető), amerikai triplacsöves repülőgép-fedélzeti rakétavető